НТК:
 НТК — научный технический комитет.
 Новая Телефонная Компания — бывший оператор сотовой и проводной телефонной связи Приморского края.
 НТК (Казахстан) — Независимый телевизионный канал Республики Казахстан.
 НТК (Новое телевидение Кубани) — старое название регионального телевизионного канала Краснодарского края и республики Адыгея «Девятый канал/Кубань 24». 
 НТК (Новое телевидение Кургана) — городская телекомпания города Кургана, ретранслирующая общефедеральный канал «Домашний».
 НТК (Наро-Фоминский телевизионный канал) — телекомпания Наро-Фоминского городского округа, ретранслирующая телеканал «360. Новости».
 Национальные требования к компетенции специалистов по управлению проектами — Национальные Требования к Компетентности специалистов по управлению проектами являются основным нормативным документом Национальной программы сертификации в России.
 Чешская национальная техническая библиотека — библиотека в Праге, открыта 9 сентября 2009.